VBE peut faire référence à :
 Visual Basic Editor, dans les logiciels de la suite bureautique Microsoft Office
 VBE ou VB-E, Visual Basic for Excel, contraction de VBA pour Excel (tableur Microsoft)
 la tension base-émetteur d'un transistor bipolaire
 VESA BIOS Extensions, un standard informatique pour les BIOS de cartes graphiques
 Virtual Building Explorer